

Patronyme

 Jules Aymond de Montépin, (1786-1873), personnalité politique française ;
 Xavier de Montépin, (1823-1902), écrivain français.

Toponyme

 Ruisseau de Montépin, ruisseau français de l’Ain.